MORE NEBA — український поп-рок гурт із Києва.

Учасники гурту 

 Юрій Миронець — вокал
 Микола Лузан — гітара
 Руслан Мікаеліян — гітара
 Олександр Форсюк — клавішні
 Філ Харук — барабани

Пісні 

Лети
Магнолія
 Дихай як море
Drive
Прощай

Посилання 

 MORE NEBA  на сайті YouTube Music
 
 
 
 
 

Українські рок-гурти
Українські попгурти
Музичні колективи 2010-х